Laserpitium libanotis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Laserpitium libanotis ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
libanotis